Juhnke ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Juhnke (* 1973), deutscher American-Football-Spieler
 Harald Juhnke (1929–2005), deutscher Entertainer und Schauspieler
 Herbert Juhnke (1932–2008), deutscher Altphilologe
 Joe Juhnke (1925–2016), deutscher Schriftsteller
 Jürgen Juhnke (* 1938), deutscher Schauspieler, Intendant und Hörspielsprecher
 Robbin Juhnke (* 1967), deutscher Politiker (CDU)
 Susanne Juhnke (* 1944), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Junke